Заворово — название населённых пунктов в России:

Заворово — деревня в Жуковском районе Калужской области.
Заворово — село в Раменском районе Московской области.
Заворово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
Заворово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.